Maye ist der Name
eines Küstenflusses in Nordfrankreich, Region Hauts-de-France; siehe Maye

Maye ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Maye (* 1974), deutsche Klarinettistin, Musikwissenschaftlerin
 Arthur Lee Maye (1934–2002), amerikanischer R&B-Sänger und Baseballspieler
 Marcus Maye (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Marilyn Maye (* 1928), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin 
 Paul Maye (1913–1987), französischer Radrennfahrer
 Maye Musk, Model und Autorin

Maye oder Māye steht für:
 eine orientalische (persische) modale Tonskala im Dastgah-System